|-
|(111001)||2001 UG222|| align=right|15,8|| align=right|2,989|| align=right|0,049|| align=right|1,45|| align=right|5,166||MBA||16. oktober 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(111002)||2001 VN|| align=right|16,8|| align=right|1,936|| align=right|0,202|| align=right|24,50|| align=right|2,694||MBA||6. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111003)||2001 VU|| align=right|15,2|| align=right|2,615|| align=right|0,213|| align=right|14,45|| align=right|4,229||MBA||6. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111004)||2001 VX|| align=right|14,6|| align=right|2,847|| align=right|0,171|| align=right|16,01|| align=right|4,802||MBA||6. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111005)||2001 VY|| align=right|15,2|| align=right|2,582|| align=right|0,203|| align=right|13,81|| align=right|4,149||MBA||6. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111006)||2001 VZ|| align=right|14,1|| align=right|3,044|| align=right|0,225|| align=right|17,42|| align=right|5,311||MBA||6. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111007)||2001 VG1|| align=right|14,3|| align=right|2,758|| align=right|0,129|| align=right|10,15|| align=right|4,579||MBA||7. november 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(111008)||2001 VF3|| align=right|15,1|| align=right|2,617|| align=right|0,070|| align=right|6,71|| align=right|4,232||MBA||9. november 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(111009)||2001 VW3|| align=right|15,8|| align=right|2,708|| align=right|0,091|| align=right|2,56|| align=right|4,456||MBA||11. november 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(111010)||2001 VN5|| align=right|14,2|| align=right|3,235|| align=right|0,075|| align=right|22,64|| align=right|5,819||MBA||7. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111011)||2001 VQ5|| align=right|14,4|| align=right|2,646|| align=right|0,074|| align=right|10,60|| align=right|4,304||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111012)||2001 VE6|| align=right|16,0|| align=right|2,946|| align=right|0,091|| align=right|1,05|| align=right|5,057||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111013)||2001 VB7|| align=right|15,2|| align=right|2,738|| align=right|0,094|| align=right|3,12|| align=right|4,530||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111014)||2001 VN7|| align=right|16,1|| align=right|2,916|| align=right|0,051|| align=right|1,35|| align=right|4,977||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111015)||2001 VW7|| align=right|14,0|| align=right|3,058|| align=right|0,066|| align=right|13,70|| align=right|5,347||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111016)||2001 VZ7|| align=right|15,6|| align=right|2,755|| align=right|0,077|| align=right|8,70|| align=right|4,572||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111017)||2001 VT8|| align=right|14,9|| align=right|2,907|| align=right|0,137|| align=right|1,72|| align=right|4,956||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111018)||2001 VW9|| align=right|14,7|| align=right|2,614|| align=right|0,051|| align=right|15,83|| align=right|4,225||MBA||10. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111019)||2001 VD10|| align=right|15,5|| align=right|2,661|| align=right|0,122|| align=right|13,02|| align=right|4,340||MBA||10. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111020)||2001 VE11|| align=right|14,7|| align=right|2,531|| align=right|0,181|| align=right|12,75|| align=right|4,026||MBA||10. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111021)||2001 VY11|| align=right|14,6|| align=right|2,659|| align=right|0,204|| align=right|11,57|| align=right|4,336||MBA||10. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111022)||2001 VK12|| align=right|14,7|| align=right|2,656|| align=right|0,104|| align=right|11,74|| align=right|4,327||MBA||10. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111023)||2001 VQ12|| align=right|14,8|| align=right|2,583|| align=right|0,086|| align=right|9,71|| align=right|4,151||MBA||10. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111024)||2001 VQ14|| align=right|14,5|| align=right|3,023|| align=right|0,084|| align=right|8,73|| align=right|5,255||MBA||10. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111025)||2001 VA16|| align=right|14,6|| align=right|3,181|| align=right|0,266|| align=right|14,63|| align=right|5,673||MBA||7. november 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(111026)||2001 VR17|| align=right|15,8|| align=right|2,605|| align=right|0,277|| align=right|3,19|| align=right|4,203||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111027)||2001 VG18|| align=right|14,2|| align=right|3,215|| align=right|0,240|| align=right|2,53|| align=right|5,763||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111028)||2001 VV19|| align=right|14,9|| align=right|2,606|| align=right|0,160|| align=right|6,64|| align=right|4,206||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111029)||2001 VW19|| align=right|14,3|| align=right|3,395|| align=right|0,133|| align=right|15,61|| align=right|6,255||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111030)||2001 VA20|| align=right|15,8|| align=right|2,566|| align=right|0,021|| align=right|0,62|| align=right|4,109||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111031)||2001 VF20|| align=right|16,3|| align=right|2,686|| align=right|0,113|| align=right|1,57|| align=right|4,401||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111032)||2001 VJ20|| align=right|15,5|| align=right|2,882|| align=right|0,049|| align=right|0,92|| align=right|4,892||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111033)||2001 VK20|| align=right|15,5|| align=right|2,548|| align=right|0,121|| align=right|1,37|| align=right|4,067||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111034)||2001 VM21|| align=right|15,1|| align=right|2,738|| align=right|0,123|| align=right|2,35|| align=right|4,529||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111035)||2001 VU21|| align=right|15,7|| align=right|2,773|| align=right|0,169|| align=right|1,30|| align=right|4,616||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111036)||2001 VD22|| align=right|14,5|| align=right|2,771|| align=right|0,032|| align=right|15,39|| align=right|4,612||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111037)||2001 VO22|| align=right|15,7|| align=right|2,768|| align=right|0,091|| align=right|1,48|| align=right|4,603||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111038)||2001 VR22|| align=right|15,0|| align=right|2,853|| align=right|0,076|| align=right|3,11|| align=right|4,818||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111039)||2001 VJ23|| align=right|15,4|| align=right|2,651|| align=right|0,152|| align=right|3,87|| align=right|4,316||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111040)||2001 VK24|| align=right|15,2|| align=right|2,591|| align=right|0,085|| align=right|4,21|| align=right|4,171||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111041)||2001 VO25|| align=right|14,8|| align=right|2,728|| align=right|0,103|| align=right|10,14|| align=right|4,506||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111042)||2001 VN27|| align=right|14,1|| align=right|3,208|| align=right|0,107|| align=right|5,26|| align=right|5,745||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111043)||2001 VQ27|| align=right|15,8|| align=right|2,852|| align=right|0,056|| align=right|3,70|| align=right|4,815||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111044)||2001 VC33|| align=right|15,2|| align=right|2,718|| align=right|0,188|| align=right|9,51|| align=right|4,481||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111045)||2001 VL33|| align=right|15,5|| align=right|2,777|| align=right|0,083|| align=right|2,24|| align=right|4,626||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111046)||2001 VQ33|| align=right|14,6|| align=right|2,976|| align=right|0,135|| align=right|10,78|| align=right|5,134||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111047)||2001 VK36|| align=right|15,7|| align=right|2,567|| align=right|0,200|| align=right|4,13|| align=right|4,111||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111048)||2001 VM36|| align=right|14,5|| align=right|2,901|| align=right|0,052|| align=right|2,71|| align=right|4,940||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111049)||2001 VC37|| align=right|14,8|| align=right|2,624|| align=right|0,218|| align=right|13,10|| align=right|4,249||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111050)||2001 VK37|| align=right|16,8|| align=right|2,221|| align=right|0,181|| align=right|7,08|| align=right|3,310||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111051)||2001 VM37|| align=right|16,2|| align=right|2,170|| align=right|0,123|| align=right|2,23|| align=right|3,195||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111052)||2001 VP38|| align=right|16,2|| align=right|2,750|| align=right|0,087|| align=right|2,52|| align=right|4,561||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111053)||2001 VF39|| align=right|15,5|| align=right|2,729|| align=right|0,059|| align=right|3,92|| align=right|4,508||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111054)||2001 VG39|| align=right|15,9|| align=right|2,632|| align=right|0,177|| align=right|3,00|| align=right|4,269||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111055)||2001 VK39|| align=right|15,7|| align=right|2,846|| align=right|0,059|| align=right|3,14|| align=right|4,800||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111056)||2001 VA40|| align=right|15,8|| align=right|2,732|| align=right|0,185|| align=right|2,38|| align=right|4,514||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111057)||2001 VD40|| align=right|15,6|| align=right|2,785|| align=right|0,077|| align=right|2,66|| align=right|4,646||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111058)||2001 VN40|| align=right|15,0|| align=right|2,935|| align=right|0,106|| align=right|2,42|| align=right|5,028||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111059)||2001 VB42|| align=right|15,3|| align=right|2,617|| align=right|0,219|| align=right|1,84|| align=right|4,233||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111060)||2001 VK43|| align=right|14,7|| align=right|3,000|| align=right|0,139|| align=right|8,83|| align=right|5,195||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111061)||2001 VZ43|| align=right|14,1|| align=right|3,115|| align=right|0,250|| align=right|14,86|| align=right|5,498||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111062)||2001 VD45|| align=right|14,7|| align=right|2,731|| align=right|0,170|| align=right|14,93|| align=right|4,511||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111063)||2001 VL45|| align=right|14,8|| align=right|2,614|| align=right|0,273|| align=right|7,23|| align=right|4,226||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111064)||2001 VM45|| align=right|14,0|| align=right|2,556|| align=right|0,194|| align=right|9,66|| align=right|4,087||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111065)||2001 VX45|| align=right|14,7|| align=right|2,565|| align=right|0,123|| align=right|10,57|| align=right|4,107||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111066)||2001 VA47|| align=right|15,3|| align=right|2,707|| align=right|0,168|| align=right|5,59|| align=right|4,452||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111067)||2001 VH48|| align=right|14,5|| align=right|3,007|| align=right|0,063|| align=right|11,40|| align=right|5,214||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111068)||2001 VP48|| align=right|14,2|| align=right|2,679|| align=right|0,210|| align=right|10,10|| align=right|4,384||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111069)||2001 VS48|| align=right|14,4|| align=right|2,582|| align=right|0,218|| align=right|14,68|| align=right|4,149||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111070)||2001 VF49|| align=right|14,5|| align=right|2,568|| align=right|0,153|| align=right|11,63|| align=right|4,115||MBA||10. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111071)||2001 VX49|| align=right|15,0|| align=right|2,621|| align=right|0,105|| align=right|14,37|| align=right|4,242||MBA||10. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111072)||2001 VL51|| align=right|15,6|| align=right|2,638|| align=right|0,103|| align=right|7,97|| align=right|4,283||MBA||10. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111073)||2001 VU51|| align=right|14,8|| align=right|2,771|| align=right|0,020|| align=right|6,44|| align=right|4,613||MBA||10. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111074)||2001 VW51|| align=right|16,1|| align=right|2,709|| align=right|0,079|| align=right|4,38|| align=right|4,459||MBA||10. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111075)||2001 VD52|| align=right|15,1|| align=right|2,723|| align=right|0,124|| align=right|9,21|| align=right|4,492||MBA||10. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111076)||2001 VH52|| align=right|16,0|| align=right|2,582|| align=right|0,062|| align=right|2,42|| align=right|4,148||MBA||10. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111077)||2001 VS54|| align=right|15,2|| align=right|2,744|| align=right|0,017|| align=right|6,31|| align=right|4,546||MBA||10. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111078)||2001 VG55|| align=right|14,4|| align=right|2,904|| align=right|0,109|| align=right|4,77|| align=right|4,948||MBA||10. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111079)||2001 VJ56|| align=right|15,1|| align=right|2,733|| align=right|0,061|| align=right|11,33|| align=right|4,518||MBA||10. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111080)||2001 VM56|| align=right|15,7|| align=right|2,755|| align=right|0,052|| align=right|14,85|| align=right|4,573||MBA||10. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111081)||2001 VJ57|| align=right|16,2|| align=right|2,794|| align=right|0,086|| align=right|4,72|| align=right|4,669||MBA||10. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111082)||2001 VF58|| align=right|15,8|| align=right|2,602|| align=right|0,048|| align=right|2,16|| align=right|4,198||MBA||10. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111083)||2001 VJ58|| align=right|16,3|| align=right|2,667|| align=right|0,095|| align=right|3,88|| align=right|4,354||MBA||10. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111084)||2001 VK58|| align=right|15,2|| align=right|2,581|| align=right|0,142|| align=right|15,67|| align=right|4,145||MBA||10. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111085)||2001 VP60|| align=right|15,2|| align=right|2,795|| align=right|0,025|| align=right|5,19|| align=right|4,673||MBA||10. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111086)||2001 VP61|| align=right|14,8|| align=right|2,777|| align=right|0,180|| align=right|6,61|| align=right|4,626||MBA||10. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111087)||2001 VV61|| align=right|15,3|| align=right|2,767|| align=right|0,061|| align=right|6,01|| align=right|4,603||MBA||10. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111088)||2001 VA62|| align=right|15,6|| align=right|2,719|| align=right|0,074|| align=right|3,74|| align=right|4,483||MBA||10. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111089)||2001 VK62|| align=right|14,6|| align=right|2,667|| align=right|0,142|| align=right|10,97|| align=right|4,355||MBA||10. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111090)||2001 VF63|| align=right|15,1|| align=right|2,702|| align=right|0,134|| align=right|7,73|| align=right|4,441||MBA||10. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111091)||2001 VL63|| align=right|16,0|| align=right|2,722|| align=right|0,120|| align=right|2,67|| align=right|4,491||MBA||10. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111092)||2001 VL64|| align=right|15,3|| align=right|2,578|| align=right|0,031|| align=right|6,24|| align=right|4,137||MBA||10. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111093)||2001 VV65|| align=right|15,5|| align=right|2,783|| align=right|0,111|| align=right|8,52|| align=right|4,642||MBA||10. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111094)||2001 VA66|| align=right|15,1|| align=right|2,539|| align=right|0,079|| align=right|3,81|| align=right|4,045||MBA||10. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111095)||2001 VC67|| align=right|15,2|| align=right|2,964|| align=right|0,134|| align=right|10,88|| align=right|5,101||MBA||10. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111096)||2001 VM67|| align=right|16,3|| align=right|2,313|| align=right|0,056|| align=right|6,44|| align=right|3,518||MBA||10. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111097)||2001 VW68|| align=right|15,8|| align=right|2,555|| align=right|0,284|| align=right|12,93|| align=right|4,084||MBA||11. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111098)||2001 VN69|| align=right|14,5|| align=right|2,870|| align=right|0,134|| align=right|13,47|| align=right|4,862||MBA||11. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111099)||2001 VO69|| align=right|14,1|| align=right|2,949|| align=right|0,111|| align=right|12,82|| align=right|5,063||MBA||11. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111100)||2001 VA71|| align=right|15,4|| align=right|2,641|| align=right|0,172|| align=right|7,62|| align=right|4,291||MBA||11. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111101)||2001 VC74|| align=right|14,9|| align=right|2,897|| align=right|0,111|| align=right|12,27|| align=right|4,929||MBA||11. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111102)||2001 VF74|| align=right|15,2|| align=right|2,540|| align=right|0,112|| align=right|14,65|| align=right|4,048||MBA||12. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111103)||2001 VX74|| align=right|15,6|| align=right|2,644|| align=right|0,102|| align=right|3,14|| align=right|4,298||MBA||14. november 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(111104)||2001 VE75|| align=right|15,1|| align=right|2,560|| align=right|0,069|| align=right|25,32|| align=right|4,095||MBA||11. november 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(111105)||2001 VC78|| align=right|15,0|| align=right|3,030|| align=right|0,087|| align=right|0,97|| align=right|5,273||MBA||11. november 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(111106)||2001 VO78|| align=right|16,2|| align=right|1,910|| align=right|0,086|| align=right|22,60|| align=right|2,640||MBA||15. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111107)||2001 VZ79|| align=right|15,6|| align=right|2,714|| align=right|0,105|| align=right|7,44|| align=right|4,470||MBA||9. november 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(111108)||2001 VG80|| align=right|15,0|| align=right|2,544|| align=right|0,198|| align=right|5,73|| align=right|4,058||MBA||9. november 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(111109)||2001 VB81|| align=right|15,1|| align=right|2,730|| align=right|0,256|| align=right|12,61|| align=right|4,510||MBA||10. november 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(111110)||2001 VK82|| align=right|15,0|| align=right|2,671|| align=right|0,108|| align=right|13,94|| align=right|4,364||MBA||10. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111111)||2001 VO84|| align=right|15,3|| align=right|2,630|| align=right|0,131|| align=right|14,20|| align=right|4,264||MBA||12. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111112)||2001 VU84|| align=right|15,0|| align=right|2,782|| align=right|0,037|| align=right|12,47|| align=right|4,640||MBA||12. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111113)||2001 VK85|| align=right|12,6|| align=right|5,105|| align=right|0,049|| align=right|7,74|| align=right|11,54||JUT||12. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111114)||2001 VR86|| align=right|14,9|| align=right|2,671|| align=right|0,134|| align=right|13,82|| align=right|4,364||MBA||13. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111115)||2001 VW86|| align=right|16,0|| align=right|2,681|| align=right|0,155|| align=right|11,77|| align=right|4,389||MBA||15. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111116)||2001 VA87|| align=right|15,2|| align=right|2,618|| align=right|0,037|| align=right|14,71|| align=right|4,236||MBA||15. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111117)||2001 VJ87|| align=right|15,7|| align=right|2,765|| align=right|0,127|| align=right|3,94|| align=right|4,598||MBA||11. november 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(111118)||2001 VZ87|| align=right|15,0|| align=right|2,723|| align=right|0,088|| align=right|6,08|| align=right|4,493||MBA||12. november 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(111119)||2001 VO88|| align=right|15,2|| align=right|2,669|| align=right|0,037|| align=right|12,60|| align=right|4,359||MBA||15. november 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(111120)||2001 VV88|| align=right|14,7|| align=right|2,640|| align=right|0,123|| align=right|15,69|| align=right|4,289||MBA||12. november 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(111121)||2001 VV89|| align=right|13,7|| align=right|3,097|| align=right|0,120|| align=right|15,78|| align=right|5,449||MBA||13. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111122)||2001 VX89|| align=right|15,1|| align=right|2,533|| align=right|0,045|| align=right|13,29|| align=right|4,032||MBA||15. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111123)||2001 VL90|| align=right|15,0|| align=right|2,589|| align=right|0,175|| align=right|10,21|| align=right|4,165||MBA||15. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111124)||2001 VF91|| align=right|15,9|| align=right|2,711|| align=right|0,218|| align=right|9,72|| align=right|4,462||MBA||15. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111125)||2001 VL91|| align=right|14,8|| align=right|3,061|| align=right|0,195|| align=right|18,03|| align=right|5,355||MBA||15. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111126)||2001 VG92|| align=right|15,0|| align=right|2,981|| align=right|0,114|| align=right|11,24|| align=right|5,146||MBA||15. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111127)||2001 VJ92|| align=right|15,5|| align=right|2,649|| align=right|0,138|| align=right|12,78|| align=right|4,310||MBA||15. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111128)||2001 VN92|| align=right|16,2|| align=right|2,718|| align=right|0,127|| align=right|12,18|| align=right|4,481||MBA||15. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111129)||2001 VQ92|| align=right|15,3|| align=right|2,561|| align=right|0,289|| align=right|13,45|| align=right|4,097||MBA||15. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111130)||2001 VS92|| align=right|15,2|| align=right|2,793|| align=right|0,105|| align=right|13,25|| align=right|4,666||MBA||15. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111131)||2001 VT92|| align=right|14,3|| align=right|2,592|| align=right|0,232|| align=right|14,39|| align=right|4,173||MBA||15. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111132)||2001 VX92|| align=right|14,9|| align=right|2,771|| align=right|0,172|| align=right|14,92|| align=right|4,611||MBA||15. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111133)||2001 VY92|| align=right|15,3|| align=right|2,740|| align=right|0,165|| align=right|13,88|| align=right|4,534||MBA||15. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111134)||2001 VZ93|| align=right|14,1|| align=right|2,901|| align=right|0,185|| align=right|18,28|| align=right|4,941||MBA||15. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111135)||2001 VE94|| align=right|15,4|| align=right|2,783|| align=right|0,152|| align=right|12,45|| align=right|4,642||MBA||15. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111136)||2001 VJ94|| align=right|15,8|| align=right|2,637|| align=right|0,196|| align=right|11,84|| align=right|4,282||MBA||15. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111137)||2001 VP94|| align=right|15,7|| align=right|2,698|| align=right|0,132|| align=right|15,58|| align=right|4,431||MBA||15. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111138)||2001 VK95|| align=right|15,1|| align=right|3,089|| align=right|0,073|| align=right|11,76|| align=right|5,427||MBA||15. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111139)||2001 VS95|| align=right|14,6|| align=right|2,967|| align=right|0,060|| align=right|11,04|| align=right|5,110||MBA||15. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111140)||2001 VV96|| align=right|15,6|| align=right|2,692|| align=right|0,121|| align=right|13,31|| align=right|4,417||MBA||15. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111141)||2001 VY97|| align=right|15,2|| align=right|2,769|| align=right|0,275|| align=right|13,49|| align=right|4,607||MBA||15. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111142)||2001 VL98|| align=right|15,0|| align=right|2,729|| align=right|0,214|| align=right|13,84|| align=right|4,507||MBA||15. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111143)||2001 VM98|| align=right|15,7|| align=right|1,926|| align=right|0,089|| align=right|25,34|| align=right|2,673||MBA||15. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111144)||2001 VH99|| align=right|14,5|| align=right|2,857|| align=right|0,117|| align=right|13,40|| align=right|4,829||MBA||15. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111145)||2001 VR99|| align=right|14,1|| align=right|3,074|| align=right|0,140|| align=right|15,21|| align=right|5,388||MBA||15. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111146)||2001 VT99|| align=right|15,4|| align=right|2,698|| align=right|0,259|| align=right|13,29|| align=right|4,430||MBA||15. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111147)||2001 VW99|| align=right|15,4|| align=right|2,628|| align=right|0,318|| align=right|12,56|| align=right|4,259||MBA||15. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111148)||2001 VY99|| align=right|15,6|| align=right|2,755|| align=right|0,214|| align=right|15,29|| align=right|4,571||MBA||15. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111149)||2001 VO101|| align=right|15,3|| align=right|2,717|| align=right|0,006|| align=right|5,56|| align=right|4,477||MBA||12. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111150)||2001 VS101|| align=right|14,7|| align=right|2,917|| align=right|0,054|| align=right|5,06|| align=right|4,981||MBA||12. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111151)||2001 VX101|| align=right|15,1|| align=right|2,746|| align=right|0,239|| align=right|8,11|| align=right|4,550||MBA||12. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111152)||2001 VZ102|| align=right|15,6|| align=right|2,672|| align=right|0,128|| align=right|7,89|| align=right|4,367||MBA||12. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111153)||2001 VA104|| align=right|15,6|| align=right|2,719|| align=right|0,195|| align=right|15,47|| align=right|4,483||MBA||12. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111154)||2001 VG104|| align=right|15,9|| align=right|2,539|| align=right|0,038|| align=right|8,21|| align=right|4,046||MBA||12. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111155)||2001 VO104|| align=right|15,3|| align=right|2,723|| align=right|0,102|| align=right|7,22|| align=right|4,492||MBA||12. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111156)||2001 VR104|| align=right|15,0|| align=right|2,658|| align=right|0,114|| align=right|5,80|| align=right|4,332||MBA||12. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111157)||2001 VZ104|| align=right|15,1|| align=right|2,608|| align=right|0,018|| align=right|2,79|| align=right|4,212||MBA||12. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111158)||2001 VJ107|| align=right|15,7|| align=right|2,836|| align=right|0,059|| align=right|3,94|| align=right|4,776||MBA||12. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111159)||2001 VA108|| align=right|15,6|| align=right|2,555|| align=right|0,064|| align=right|1,55|| align=right|4,083||MBA||12. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111160)||2001 VE108|| align=right|15,4|| align=right|3,188|| align=right|0,193|| align=right|1,81|| align=right|5,692||MBA||12. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111161)||2001 VT108|| align=right|15,5|| align=right|2,721|| align=right|0,065|| align=right|3,63|| align=right|4,488||MBA||12. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111162)||2001 VY111|| align=right|15,8|| align=right|2,884|| align=right|0,053|| align=right|1,29|| align=right|4,897||MBA||12. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111163)||2001 VW112|| align=right|15,3|| align=right|2,804|| align=right|0,129|| align=right|8,06|| align=right|4,694||MBA||12. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111164)||2001 VM113|| align=right|15,0|| align=right|2,673|| align=right|0,037|| align=right|9,42|| align=right|4,369||MBA||12. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111165)||2001 VJ114|| align=right|15,2|| align=right|2,731|| align=right|0,085|| align=right|5,35|| align=right|4,513||MBA||12. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111166)||2001 VN115|| align=right|15,8|| align=right|2,841|| align=right|0,011|| align=right|0,90|| align=right|4,788||MBA||12. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111167)||2001 VZ115|| align=right|15,7|| align=right|2,680|| align=right|0,108|| align=right|1,38|| align=right|4,385||MBA||12. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111168)||2001 VQ116|| align=right|15,5|| align=right|2,591|| align=right|0,203|| align=right|2,69|| align=right|4,169||MBA||12. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111169)||2001 VO117|| align=right|15,3|| align=right|2,732|| align=right|0,069|| align=right|7,22|| align=right|4,516||MBA||12. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111170)||2001 VG120|| align=right|15,6|| align=right|2,708|| align=right|0,172|| align=right|1,79|| align=right|4,455||MBA||12. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111171)||2001 VL120|| align=right|15,4|| align=right|2,671|| align=right|0,260|| align=right|5,64|| align=right|4,365||MBA||12. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111172)||2001 VK121|| align=right|15,8|| align=right|2,535|| align=right|0,205|| align=right|9,14|| align=right|4,036||MBA||15. november 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(111173)||2001 VX121|| align=right|15,8|| align=right|2,702|| align=right|0,084|| align=right|14,36|| align=right|4,440||MBA||13. november 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(111174)||2001 VZ121|| align=right|15,4|| align=right|2,744|| align=right|0,075|| align=right|9,52|| align=right|4,543||MBA||13. november 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(111175)||2001 VT122|| align=right|15,8|| align=right|2,729|| align=right|0,135|| align=right|5,70|| align=right|4,507||MBA||15. november 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(111176)||2001 VU122|| align=right|14,4|| align=right|2,657|| align=right|0,045|| align=right|15,05|| align=right|4,331||MBA||15. november 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(111177)||2001 VY122|| align=right|14,8|| align=right|2,658|| align=right|0,189|| align=right|13,52|| align=right|4,333||MBA||11. november 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(111178)||2001 VL125|| align=right|15,3|| align=right|2,802|| align=right|0,195|| align=right|7,03|| align=right|4,688||MBA||11. november 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(111179)||2001 WG|| align=right|15,6|| align=right|2,640|| align=right|0,296|| align=right|6,73|| align=right|4,288||MBA||16. november 2001||Bisei SG Center||BATTeRS
|-
|(111180)||2001 WV2|| align=right|16,2|| align=right|2,699|| align=right|0,069|| align=right|1,65|| align=right|4,434||MBA||16. november 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(111181)||2001 WB4|| align=right|15,3|| align=right|3,148|| align=right|0,062|| align=right|5,67|| align=right|5,584||MBA||17. november 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(111182)||2001 WF4|| align=right|14,8|| align=right|2,640|| align=right|0,229|| align=right|7,68|| align=right|4,288||MBA||19. november 2001||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(111183)||2001 WM5|| align=right|15,6|| align=right|2,560|| align=right|0,131|| align=right|15,73|| align=right|4,095||MBA||17. november 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(111184)||2001 WZ6|| align=right|15,1|| align=right|3,192|| align=right|0,105|| align=right|5,02|| align=right|5,702||MBA||17. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111185)||2001 WH7|| align=right|15,8|| align=right|2,856|| align=right|0,040|| align=right|3,20|| align=right|4,827||MBA||17. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111186)||2001 WA8|| align=right|15,0|| align=right|2,656|| align=right|0,180|| align=right|7,16|| align=right|4,328||MBA||17. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111187)||2001 WG8|| align=right|16,2|| align=right|2,640|| align=right|0,158|| align=right|6,12|| align=right|4,289||MBA||17. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111188)||2001 WG9|| align=right|14,8|| align=right|2,778|| align=right|0,116|| align=right|5,23|| align=right|4,629||MBA||17. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111189)||2001 WW9|| align=right|15,3|| align=right|2,743|| align=right|0,197|| align=right|4,57|| align=right|4,542||MBA||17. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111190)||2001 WO13|| align=right|15,7|| align=right|2,611|| align=right|0,098|| align=right|13,95|| align=right|4,217||MBA||17. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111191)||2001 WY15|| align=right|14,3|| align=right|2,609|| align=right|0,111|| align=right|22,08|| align=right|4,213||MBA||26. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111192)||2001 WX16|| align=right|16,3|| align=right|2,778|| align=right|0,067|| align=right|4,19|| align=right|4,630||MBA||17. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111193)||2001 WO17|| align=right|15,3|| align=right|2,750|| align=right|0,065|| align=right|1,91|| align=right|4,560||MBA||17. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111194)||2001 WP18|| align=right|15,7|| align=right|2,688|| align=right|0,016|| align=right|3,18|| align=right|4,406||MBA||17. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111195)||2001 WG19|| align=right|16,1|| align=right|2,713|| align=right|0,086|| align=right|1,15|| align=right|4,468||MBA||17. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111196)||2001 WO19|| align=right|16,0|| align=right|2,522|| align=right|0,130|| align=right|0,60|| align=right|4,005||MBA||17. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111197)||2001 WF20|| align=right|15,3|| align=right|2,666|| align=right|0,055|| align=right|5,40|| align=right|4,353||MBA||17. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111198)||2001 WX20|| align=right|13,4|| align=right|5,091|| align=right|0,072|| align=right|1,12|| align=right|11,49||JUT||18. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111199)||2001 WW21|| align=right|14,4|| align=right|2,891|| align=right|0,073|| align=right|13,84|| align=right|4,914||MBA||18. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111200)||2001 WZ22|| align=right|15,5|| align=right|1,919|| align=right|0,093|| align=right|19,97|| align=right|2,658||MBA||27. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111201)||2001 WT24|| align=right|15,8|| align=right|2,865|| align=right|0,024|| align=right|0,94|| align=right|4,849||MBA||18. november 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(111202)||2001 WY24|| align=right|15,5|| align=right|2,777|| align=right|0,125|| align=right|5,89|| align=right|4,628||MBA||18. november 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(111203)||2001 WC27|| align=right|15,4|| align=right|2,811|| align=right|0,121|| align=right|4,90|| align=right|4,713||MBA||17. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111204)||2001 WK27|| align=right|15,4|| align=right|2,721|| align=right|0,113|| align=right|6,71|| align=right|4,489||MBA||17. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111205)||2001 WN27|| align=right|15,8|| align=right|2,643|| align=right|0,148|| align=right|6,11|| align=right|4,295||MBA||17. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111206)||2001 WM29|| align=right|16,3|| align=right|2,161|| align=right|0,150|| align=right|4,47|| align=right|3,176||MBA||17. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111207)||2001 WZ29|| align=right|16,0|| align=right|2,585|| align=right|0,263|| align=right|5,32|| align=right|4,156||MBA||17. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111208)||2001 WW30|| align=right|15,0|| align=right|2,766|| align=right|0,166|| align=right|5,28|| align=right|4,599||MBA||17. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111209)||2001 WB31|| align=right|17,1|| align=right|2,261|| align=right|0,247|| align=right|3,77|| align=right|3,399||MBA||17. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111210)||2001 WF31|| align=right|16,0|| align=right|2,725|| align=right|0,050|| align=right|3,64|| align=right|4,498||MBA||17. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111211)||2001 WW32|| align=right|16,3|| align=right|2,152|| align=right|0,199|| align=right|3,42|| align=right|3,156||MBA||17. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111212)||2001 WB35|| align=right|16,2|| align=right|2,697|| align=right|0,095|| align=right|3,41|| align=right|4,429||MBA||17. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111213)||2001 WD35|| align=right|14,5|| align=right|2,973|| align=right|0,105|| align=right|10,07|| align=right|5,125||MBA||17. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111214)||2001 WV35|| align=right|15,3|| align=right|2,740|| align=right|0,091|| align=right|6,43|| align=right|4,534||MBA||17. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111215)||2001 WL36|| align=right|15,4|| align=right|2,794|| align=right|0,141|| align=right|12,53|| align=right|4,669||MBA||17. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111216)||2001 WM39|| align=right|16,0|| align=right|2,590|| align=right|0,302|| align=right|5,08|| align=right|4,167||MBA||17. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111217)||2001 WU39|| align=right|15,1|| align=right|2,559|| align=right|0,260|| align=right|4,74|| align=right|4,092||MBA||17. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111218)||2001 WF40|| align=right|15,8|| align=right|2,572|| align=right|0,277|| align=right|5,06|| align=right|4,124||MBA||17. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111219)||2001 WJ40|| align=right|14,6|| align=right|2,563|| align=right|0,264|| align=right|11,89|| align=right|4,103||MBA||17. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111220)||2001 WP40|| align=right|14,1|| align=right|2,610|| align=right|0,216|| align=right|9,59|| align=right|4,217||MBA||17. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111221)||2001 WA41|| align=right|15,5|| align=right|2,543|| align=right|0,286|| align=right|4,89|| align=right|4,054||MBA||17. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111222)||2001 WF41|| align=right|14,7|| align=right|2,757|| align=right|0,246|| align=right|10,48|| align=right|4,577||MBA||17. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111223)||2001 WS41|| align=right|13,9|| align=right|2,587|| align=right|0,192|| align=right|16,37|| align=right|4,161||MBA||17. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111224)||2001 WZ42|| align=right|15,3|| align=right|2,790|| align=right|0,068|| align=right|3,82|| align=right|4,659||MBA||18. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111225)||2001 WE44|| align=right|15,9|| align=right|2,927|| align=right|0,072|| align=right|3,26|| align=right|5,006||MBA||18. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111226)||2001 WO48|| align=right|15,5|| align=right|3,087|| align=right|0,172|| align=right|10,72|| align=right|5,424||MBA||19. november 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(111227)||2001 WW52|| align=right|16,4|| align=right|2,694|| align=right|0,088|| align=right|1,69|| align=right|4,422||MBA||19. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111228)||2001 WY52|| align=right|15,8|| align=right|2,726|| align=right|0,052|| align=right|4,18|| align=right|4,501||MBA||19. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111229)||2001 WO55|| align=right|16,1|| align=right|2,755|| align=right|0,158|| align=right|3,88|| align=right|4,573||MBA||19. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111230)||2001 WR59|| align=right|16,1|| align=right|3,011|| align=right|0,057|| align=right|2,06|| align=right|5,223||MBA||19. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111231)||2001 WM60|| align=right|13,1|| align=right|5,109|| align=right|0,056|| align=right|1,61|| align=right|11,55||JUT||19. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111232)||2001 WS62|| align=right|16,5|| align=right|2,659|| align=right|0,192|| align=right|11,04|| align=right|4,336||MBA||19. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111233)||2001 WP70|| align=right|15,3|| align=right|2,930|| align=right|0,176|| align=right|2,03|| align=right|5,015||MBA||20. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111234)||2001 WG90|| align=right|15,7|| align=right|2,721|| align=right|0,072|| align=right|4,39|| align=right|4,487||MBA||21. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111235)||2001 WH90|| align=right|15,5|| align=right|2,690|| align=right|0,023|| align=right|5,77|| align=right|4,412||MBA||21. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111236)||2001 WJ90|| align=right|15,6|| align=right|2,743|| align=right|0,096|| align=right|6,43|| align=right|4,541||MBA||21. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111237)||2001 WN91|| align=right|15,4|| align=right|2,644|| align=right|0,166|| align=right|5,45|| align=right|4,299||MBA||21. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111238)||2001 WO91|| align=right|15,0|| align=right|3,064|| align=right|0,155|| align=right|11,01|| align=right|5,363||MBA||21. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111239)||2001 WZ97|| align=right|15,3|| align=right|2,768|| align=right|0,049|| align=right|5,02|| align=right|4,605||MBA||19. november 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(111240)||2001 WC101|| align=right|15,9|| align=right|2,700|| align=right|0,112|| align=right|9,77|| align=right|4,435||MBA||16. november 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(111241)||2001 XV|| align=right|13,6|| align=right|3,077|| align=right|0,236|| align=right|7,67|| align=right|5,396||MBA||7. december 2001||Bisei SG Center||BATTeRS
|-
|(111242)||2001 XG2|| align=right|14,3|| align=right|2,608|| align=right|0,078|| align=right|29,01|| align=right|4,211||MBA||8. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111243)||2001 XS2|| align=right|15,3|| align=right|1,920|| align=right|0,093|| align=right|22,75|| align=right|2,660||MBA||8. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111244)||2001 XV2|| align=right|14,3|| align=right|3,165|| align=right|0,141|| align=right|28,00|| align=right|5,629||MBA||8. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111245)||2001 XE3|| align=right|14,3|| align=right|2,581|| align=right|0,359|| align=right|23,53|| align=right|4,145||MBA||9. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111246)||2001 XD4|| align=right|15,0|| align=right|1,947|| align=right|0,130|| align=right|22,48|| align=right|2,716||MBA||9. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111247)||2001 XF4|| align=right|16,2|| align=right|1,969|| align=right|0,102|| align=right|16,86|| align=right|2,763||MBA||10. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111248)||2001 XT7|| align=right|14,6|| align=right|2,739|| align=right|0,162|| align=right|12,88|| align=right|4,533||MBA||8. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111249)||2001 XE8|| align=right|14,3|| align=right|3,188|| align=right|0,043|| align=right|11,59|| align=right|5,691||MBA||8. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(111250)||2001 XE9|| align=right|14,7|| align=right|2,774|| align=right|0,110|| align=right|11,41|| align=right|4,619||MBA||9. december 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

Seznami asteroidov